La famille de Lardemelle olim Lardemelle est une famille originaire de Lorraine qui a donné de nombreux militaires.

La famille de Lardemelle est une vieille famille de militaires lorrains (Metz, Nancy, Lunéville), également installée en Picardie depuis la fin du XIXe de Picardie (Harcelaines), isssue de Charles Thomas de Lardemelle (1696-1762), cornette dans le régiment de Marteville, capitaine dans le régiment de Puisieux.

Origines de la famille 
La tradition familiale conserve le souvenir d'origines italiennes. Jean-Baptiste Joseph de Lardemelle, quand il était député sous la Restauration, aurait demandé à l'ambassadeur de France au Piémont de s'informer dans le pays s'il y avait encore des Lardemelli. Celui-ci aurait répondu : "La famille de Lardemelli est une ancienne famille du Piémont qui y est encore connue, mais il n'y a plus personne portant ce nom".  

Ces origines lointaines remonteraient au début du XVIe siècle. Il se dit que la famille servait la France pendant les Guerres d'Italie et qu'elle serait rentrée en France avec l'armée pour s'y fixer. C'est de cette époque que daterait l'installation en Lorraine et l'évolution du nom de Lardemelli à Lardemelly et enfin Lardemelle.

Anoblissement 
En novembre 1750, le roi Louis XV publie un édit portant création d'une noblesse militaire. La famille tiendrait son anoblissement de cet édit ce qui se traduit notamment par l'évolution rapide des fonctions et décorations familiales à compter de cette date. Néanmoins rien ne permet de le prouver ce qui pousse à employer le terme générique de "noblesse d'épée". 

Après l'omission de la particule dans de nombreux actes d'état-civil durant la période révolutionnaire, jugement est rendu le 5 janvier 1860 par le Tribunal de première instance de Metz qui "Ordonne que les actes susdits seront rectifiés en ce sens qu'au nom patronymique 'Lardemelle', qui y est inséré, sera substitué le nom de 'de Lardemelle' en deux mots dont le premier est la particule 'de' ".

Principales personnalités 
 Charles Thomas Lardemelle (1696-1762), capitaine au régiment de Puisieux.
 Toussaint-Joseph de Lardemelle (1734-1806), fils du précédent, dit le chevalier de Lardemelle, maréchal de camp en 1792, chevalier de Saint-Louis.
 Jean Baptiste-Alexis-Joseph de Lardemelle (1736-1794), frère du précédent, maréchal de camp en 1791, chevalier de Saint-Louis en 1793.
 Jean Baptiste Joseph de Lardemelle (1773-1855), officier, intendant militaire, député royaliste de la Moselle en 1830.
 Marie Georges de Lardemelle (1844-1922), Saint-Cyrien, promo de Puebla (1862-1864), général de brigade, sous-directeur de l'infanterie au Ministère de la Guerre, commandeur de la Légion d'Honneur .
 Charles de Lardemelle (1867-1935), général pendant la Première Guerre mondiale, Grand officier de la Légion d'honneur. 
 Maurice de Lardemelle  (1872-1914), Saint-Cyrien, major de la promo de Cronstadt (1893-1895), lieutenant-colonel  d'Infanterie, Mort pour la France le 17 septembre 1914, chevalier de la Légion d'Honneur.
 Jacques de Lardemelle (1882-1918), capitaine de cavalerie au  cuirassiers, mort pour la France le 13 juin 1918, chevalier de la Légion d'Honneur.
 Marie de Lardemelle (1902-1989), officier de la Légion d'honneur, membre avec son époux Alain de Robien du réseau de résistance Prosper (Special Operations Executive, section F), déportée à Ravensbrück, puis à Holleischen.
 Paul Marie Ghislain Joseph de Lardemelle (1913-2006), général de brigade.
 Nicolas de Lardemelle (1954-2017), général de corps d'armées ayant commandé Saint-Cyr en 2006-2009 puis inspecteur de l'Armée de terre.
Vincent de Lardemelle (1966), créateur de la société franco-tunisienne Nordprint.

Résidence familiale 
Si une partie de la famille est encore installée en Lorraine, au château de Mailly-sur-Seille, d'autres résident actuellement au château d'Harcelaines en Picardie.

Article connexe 

 Familles subsistantes d'ancienne bourgeoisie française

Notes et références

Annexes

Bibliographie 
  Généalogie de la famille de Lardemelle dans l'Annuaire de la noblesse de France et des maisons souveraines de l'Europe, Volume 59, 1903, page 218.

 

Homonymie de patronyme
Lardemelle